

Cinema 
 Bang! – film del 1977 diretto da Jan Troell
 Bang – film del 1995 diretto da Ash

Musica 
 Bang – gruppo musicale greco, rappresentante della Grecia all'Eurovision Song Contest 1987
 Bang – gruppo musicale hard rock statunitense
 Bang – duo pop britannico
 Bang – album dei James Gang del 1973
 Bang! – opera di John Rutter del 1975
 Bang! – EP dei Frankie Goes to Hollywood del 1985
 Bang – singolo dei Gorky Park del 1989
 Bang! – album di Corey Hart del 1990
 Bang – singolo dei Blur del 1991, dall'album Leisure
 Bang – album dei Triple-X del 1991
 Bang – album di Gian Pieretti del 1992
 Bang!... The Greatest Hits of Frankie Goes to Hollywood – album dei Frankie Goes to Hollywood del 1994
 Bang – album dei The Jesus Lizard del 2000
 Bang! – album di Ronnie Jones del 2001
 Bang – traccia dell'album Let's Get It: Thug Motivation 101 di Young Jeezy del 2005
 Bang – EP dei Nightmare of You del 2007
 Bang! – album dei Thunder del 2008
 BANG! – album dei Cinema Bizarre del 2009
 Bang – mixtape di Chief Keef del 2011
 Bang! – album dei Gotthard del 2014
 Bang! – singolo dei Gotthard del 2014
 Bang – album di Anitta del 2015
 Bang! – singolo dei AJR del 2020
 Bang – EP di Rita Ora e Imanbek del 2021

Persone 
 Billy Bang (1947-2011) – violinista e compositore statunitense
 Carolina Bang (1985) – attrice spagnola
 Cathrinus Bang (1822-1898) – storico norvegese
 Chiddy Bang (...) – rapper statunitense
 Claes Bang (1967) – attore e musicista danese
 Diana Bang (1981) – attrice, scrittrice e produttrice cinematografica canadese
 Herman Bang (1857-1912) – scrittore danese
 Jacob Bang (1899-1965) – designer danese
 Jan Bang (1968) – musicista e produttore discografico norvegese
 Nina Bang (1866-1928) – politica danese
 Peter Georg Bang (1797-1861) – politico e giurista danese
 Bang Si-hyuk, anche noto come Hitman Bang (1972) – paroliere, compositore, produttore discografico e imprenditore sudcoreano
 Bang Soo-hyun (1972) – giocatrice di badminton sudcoreana
 Bang Yong-guk (1990) – cantante, compositore, rapper e ballerino sudcoreano

Televisione 
 Bang – episodio della terza stagione di Desperate Housewives
 Bang – episodio della prima stagione di Harper's Island
 Bang Bang Baby – serie televisiva italiana distribuita da Amazon Prime Video
 Senza pietà (Bang) – episodio della quarta stagione di The Shield
Il Bang – miniserie televisiva italiana

Altro 
 !Bang! – federazione di wrestling gestita da Dory Funk Jr.
 Bang – onomatopea che si riferisce al suono di uno sparo
 Bang – bastone corto utilizzato nelle arti marziali cinesi
 Bang! – gioco di carte edito dalla daVinci Games
 Bang! – videogame pubblicato da Palzoun entertainment

Pagine correlate 
 Bang Bang
 Bhang
 Big bang (disambigua)